Haunold steht für:
 Haunold, Berg in den Sextner Dolomiten

Haunold ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Haunold (1832–1911), österreichischer Maler und Librettist
 Christoph Haunold (1610–1689), deutscher Jesuit und Theologe
 Hans Haunold (um 1445–1506), schlesischer Großhändler, Ratsherr von Breslau und Landeshauptmann des böhmischen Erbfürstentums Breslau
 Marc-Andre Haunold (* 1999), österreichischer Handballspieler